Вуаль — елемент жіночого одягу; у ширшому сенсі — покривало, у вужчому — сітка на капелюшику.
 Вуаль фотографічна — почорніння світлочутливого шару фотоплівки
 Вуаль — туманність у сузір'ї Лебедя

Прізвище 
 Жан-Луї Вуаль (1744—1806) — французький художник